|
|-
|align="right"|

|}

Het WTA-tennistoernooi van Warschau (officieel J&S Cup) van 2007 vond plaats van 30 april tot en met 6 mei 2007 in de Poolse hoofdstad Warschau. Het was de twaalfde editie van het toernooi. Er werd gespeeld op gravel-banen.

Enkelspel 
Aan het toernooi namen vijf speelsters uit de top-10 deel.

Titelverdedigster Kim Clijsters (België) was als tweede geplaatst. Zij sneuvelde in de tweede ronde. Na dit toernooi kondigde zij aan voorlopig met tennis te stoppen, om een gezin te stichten.

De ongeplaatste Oekraïense Aljona Bondarenko bereikte verrassend de finale, waarbij zij onder meer twee geplaatste speelsters uitschakelde: Katarina Srebotnik (8) en Svetlana Koeznetsova (3), alsmede thuisspeelster Agnieszka Radwańska.

Voor het derde achtereenvolgende jaar kwam de titel in Belgische handen. Het eerste reekshoofd Justine Henin won het toernooi. Zij versloeg Bondarenko in de finale in twee sets. Henin wist voor de tweede keer het toernooi van Warschau op haar naam te schrijven. Het was haar 32e WTA-titel.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek verloor haar openingspartij van Venus Williams.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft 

|
|-
|align="right"|

|}

Dubbelspel 
Van de titelhoudsters, Jelena Lichovtseva en Anastasia Myskina, had de laatste zich niet voor het toernooi ingeschreven. Lichovtseva (Rusland) speelde samen met landgenote Jelena Vesnina. Dit team was als tweede geplaatst – zij bereikten de finale.

Het eerste reekshoofd, Mara Santangelo en Katarina Srebotnik, bereikte de halve finale. Daarin werden zij uitgeschakeld door de latere winnaressen.

Het ongeplaatste duo Vera Doesjevina / Tetjana Perebyjnis won het toernooi. Zij versloegen in de finale het als tweede geplaatste Russische koppel Jelena Lichovtseva en Jelena Vesnina in de match-tiebreak. Het was hun eerste gezamenlijke titel. Perebiynis had daarnaast al vier dubbelspeltitels met andere partners; Doesjevina geen.

De Nederlandse Michaëlla Krajicek speelde samen met Tathiana Garbin uit Italië. In de eerste ronde versloegen zij het vierde reekshoofd, Jarmila Gajdošová en Vladimíra Uhlířová – hun tweederondepartij moesten zij echter in de match-tiebreak uit handen geven.

Geplaatste teams

Toernooischema

Bronnen 
  Toernooischema WTA
  Toernooischema ITF

Warschau 2007
Warschau